Boecillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boecillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Boecillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar